Txernomorski (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Txernomorski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia